Zoug, le canton suisse ;
 Zoug, la ville suisse ;
 le lac de Zoug.
 Zoug ou Zug, ville du Sahara occidental.